Дірборн може відноситися до:

Місця

У Сполучених Штатах Америки, географічні назви, названі на честь Генрі Дірборна (1751–1829):
 Дірборн (Мічиган)
 Дірборн Хайтс (Мічиган)
 Дірборн (Міссурі)
 Дірборн (округ, Індіана)
 Форт Дірборн (теперішній Чикаго, Іллінойс)
 Форт Дірборн (Нью Хемпшір), зараз Державний парк в Одіорне
 річка Дірборн, Монтана
 школа Дірборн в Бостоні, Массачусетс.

Видатні особистості

 Артур Дірборн (1886–1941) — американський атлет
 Генрі Дірборн — лікар, генерал, військовий міністр США, політик (1751–1829)
 Емма Дірборн — інструктор Чиказького університету, автор літерального різновиду стенографії
 Генрі Александер Скамель Дірборн (1783–1851) — американський юрист, автор, державний діяч, солдат та син Генрі Дірборна
 Джейсон Дірборн — політичний діяч із партії MLA Саскачевану
 Волтер Дірборн (1878–1955) — американський психолог, просвітитель.

Інші значення 
Легка чотириколісна карета.

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми